Guru može značiti:

 Guru, religijski učitelj u hinduizmu i budizmu
 Guru (Sly 3), lik iz videoigre